El término obrero puede referirse a:

 a lo relativo a una obra (operario)
 a un trabajador o proletario
 a la clase obrera
 a la aristocracia obrera
 al movimiento obrero
 a la revolución obrera
 a la autogestión obrera
 a la autonomía obrera
 al control obrero
 a un sacerdote obrero
 a los barrios bajos

Santoral

San José Obrero

Zoología

 a una clase de individuos dentro de una especie de insectos sociales.
hormiga obrera (hormiga)
abeja obrera

Topónimos

Barrio Obrero (Asunción), Paraguay.
Barrio Obrero Cabimas, Venezuela.
Barrio Obrero (Cantabria), España.
Barrio Obrero (Cali), Colombia.
Barrio Obrero (Puerto Rico)
Campo del Patronato Obrero, Sevilla, España.
Nuevo Obrero, Santa Cruz de Tenerife, España.
Obrera (estación), Ciudad de México.
Villa Obrera, Lanús, Argentina.

Instituciones con esa denominación

consejo obrero, asamblea deliberativa de la clase trabajadora.
alianza obrera
Internacional Obrera
Partido Obrero, nombre de varios partidos políticos.
Solidaridad Obrera (desambiguación)

Alemania

Partido Obrero Alemán
Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido Nazi.

Bolivia

Central Obrera Boliviana

Chile

Federación Obrera de Chile
Seguro Obrero, una forma de seguridad social.
Matanza del Seguro Obrero, masacre ocurrida en Chile en 1938.
Partido Progresista del Pueblo Obrero

España

Ateneo Obrero de Gijón
Real Hermandad de Jesús Divino Obrero (León)
Partido Socialista Obrero Español
Partido Comunista Obrero Español (1921)
Instituto Obrero
Bloque Obrero y Campesino
Partido Obrero de Unificación Marxista
Central Obrera Nacional-Sindicalista
Hermandad Obrera de Acción Católica
Comisiones Obreras
Unión Sindical Obrera
El Obrero Balear, publicación
Mundo Obrero, publicación

Francia

Partido Obrero Francés
Lucha Obrera
Sección Francesa de la Internacional Obrera

Hungría

Partido Socialista Obrero Húngaro

Letonia

Partido Obrero Socialdemócrata Letón

Luxemburgo

Partido Socialista Obrero Luxemburgués

México

Casa del Obrero Mundial
Confederación Regional Obrera Mexicana
Teatro Obrero de Zamora

Paraguay

Federación Obrera Regional Paraguaya

Polonia

Partido Obrero Unificado Polaco

Rusia

Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia

Venezuela

Banco Obrero

Apellido

Ángel López-Obrero Castiñeira

Arte

Obrero y koljosiana, estatua de la escultora soviética Vera Mukhina en 1937.
Obrero y Parásito, Itchy and Scratchy, personajes de la serie animada Los Simpson.
El vals del obrero, álbum del grupo español Ska-P.